Ranier della Faggiuola va ser fill de Ranier de Casteldelci. Fou senyor de Faggiuola i de Casteldelci. El 6 de maig de 1274 va signar convencions amb els monjos de Santa Maria del Trivio i amb els habitants de Monte Coronaro.

Va deixar vuit fills: Uguccione Montefeltro, Ribald (vescomte de Trivio o Santa Maria del Trivio el 1295 i membre del partit gibel·lí), Frederic (monjo benedictí, després abat de Santa Maria del Trivio), Fondazza (castellà de Maiolo i Maioletto el 6 de setembre de 1308), Ugone, Ubertinaccio, Prima (monja) i Joana. Va morir vers el 1315.

Comtes de Montefeltro